Andy Irons (né en 1978), surfeur américain ;
Bruce Irons (né en 1979), surfeur américain, frère du précédent ;
Evelyn Irons (1900-2000), journaliste et correspondante de guerre écossaise ;
Frank Irons (1886-1942), athlète de saut en longueur américain ;
Jack Irons (né en 1962), batteur américain, ancien membre des Red Hot Chili Peppers ;
Jeremy Irons (né en 1948), acteur britannique ;
Max Irons (né en 1985), acteur britannique, fils du précédent.